Сан Антонио де ла Кал има више значења:

 Општина Сан Антонио де ла Кал (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио де ла Кал (Сан Антонио де ла Кал, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио де ла Кал (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику